Grandison est le titre : 
 abrégé du roman de Samuel Richardson The History of Sir Charles Grandison
 d'un film franco-allemand réalisé par Achim Kurz et sorti en 1979, Grandison.